Julien Pihant, né le  à Paris en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il devient entraineur-joueur des Dogs de Cholet en 2006. Puis il devient l'entraineur chef à partir de la saison 2011-2012.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Jets de Viry-Châtillon || Nationale 1A
|| - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1996-1997 || Tigres de Boulogne || Nationale 1B
|| 28 || 9 || 10 || 19 || 34 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Ducs d’Angers || Élite
|| 38 || 3 || 11 || 14 || 59 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Ducs d’Angers || Élite
|| 41 || 13 || 24 || 37 || 69 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Ducs d’Angers || Élite
|| 36 || 25 || 13 || 38 || 37 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Ducs d’Angers || Élite
|| - || 7 || 11 || 18 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Ducs d’Angers || Élite
|| - || 11 || 15 || 26 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Ducs d’Angers || Super 16
|| 24 || 13 || 8 || 21 || 50 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Ducs d’Angers || Super 16
|| 22 || 6 || 20 || 26 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2004-2005 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 21 || 7 || 5 || 12 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2005-2006 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 7 || 9 || 52 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 22 || 36 || 23 || 59 || 42 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 17 || 21 || 27 || 48 || 42 || 4 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2008-2009 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 18 || 15 || 26 || 41 || 24 || 8 || 3 || 10 || 13 || 6
|-
| 2009-2010 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 17 || 20 || 25 || 45 || 30 || 4 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2010-2011 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 18 || 13 || 21 || 34 || 34 || 8 || 7 || 7 || 14 || 18
|-
| 2011-2012 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 18 || 10 || 22 || 32 || 20 || 2 || 2 || 2 || 4 || 2

Références 

Naissance en septembre 1978
Naissance à Paris
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (hockey sur glace)
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Choletais
Attaquant de hockey sur glace